Space Mountain est le nom de plusieurs attractions de par le monde. 

La Walt Disney Company a développé plusieurs variantes de cette attraction : 
Space Mountain à Magic Kingdom
Space Mountain : Space Station 77 à Disneyland et Tokyo Disneyland
Space Mountain 2/Rock It Mountain à Disneyland et Hong Kong Disneyland
Star Wars Hyperspace Mountain à Disneyland, Hong Kong Disneyland et au Parc Disneyland
Deux qui sont propres au Parc Disneyland :
Space Mountain : De la Terre à la Lune (1995 - 2005)
Space Mountain : Mission 2 (2005 - 2017)